Качуровский - фамилия:

 Качуровский, Авксентий Дмитриевич (1896—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Качуровский, Владимир Иванович (1941—2019) — учёный-педагог, проректор по вечернему и заочному обучению Пермского университета.
 Качуровский, Игорь Васильевич (1918—2013) — украинский поэт, переводчик, литературовед, радиожурналист.

См. также 
 Качуровка